

Топоніми 
Аокі (Наґано)

Персоналії 
Аокі — японське прізвище.
 Аокі Конйо;
 Харучіка Аокі ( народився 28 березня 1976) — колишній японський мотогонщик, дворазовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP у класі 125 сс (1995 та 1996).

Японські прізвища